Löwitz ist ein geographischer Name:

 Löwitz (Ducherow), Ortsteil der Gemeinde Ducherow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern; zuvor eigenständige Gemeinde
 Löwitz (Rehau), Dorf der Stadt Rehau im Landkreis Hof, Bayern
 Löwitz (Rehna), Ortsteil der Landstadt Rehna im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

 Löwitz (Höllbach), rechter Zufluss des Höllbachs (zur Schwesnitz) bei Rehau, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Schwerin-Löwitz, Familienname
 Lowitz